IBL est un sigle qui peut désigner :
 Ireland Blyth Limited, une entreprise mauricienne ;
 Institut de biologie de Lille ;
 International Basketball League, une ligue de basket-ball américaine.